Charlotte Town kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Roseau, huvudstaden, Saint George,

Grenada 

 Gouyave (parishhuvudort i Grenada), Saint John, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar